Il singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente era Jürgen Melzer e ha battuto in finale Andreas Haider-Maurer 610-7, 7-64, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Jürgen Melzer (campione)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Nicolás Almagro  (semifinali)
 Marcos Baghdatis (quarti di finale)

  Ernests Gulbis (ritirato per ragioni personali) 
  Guillermo García López  (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di Finale, ritirato)
  Juan Ignacio Chela (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2010
ATP World Tour 2010